Bialloblotzky ist der Name von

 Heinrich Siegfried Bialloblotzky (1757–1828), deutscher Pastor, Superintendent in Hannover, Wunstorf und Pattensen
 Christoph Heinrich Friedrich Bialloblotzky (1799–1869), deutscher evangelischer Theologe, später methodistischer Missionar und Forscher, Wirkungsort unter anderem in London